Nezamyslice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Nezamyslice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Nezamyslice (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar